Ahmels ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Ahmels (1897–?), deutscher Lehrer und Autor
 Ingo Ahmels (* 1959), Musiker (Pianist, Komponist, Musikproduzent), bildender Künstler/Klanginstallateur sowie Publizist (Textdichter, Musikforscher, Musik-Dokumentarfilmer, Fachübersetzer)
 Volker Ahmels (* 1961), deutscher Pianist, Diplommusikpädagoge, Vorsitzender des Landesausschusses „Jugend musiziert“ Mecklenburg-Vorpommern und Direktor des Konservatoriums „Johann Wilhelm Hertel“, der Landeshauptstadt Schwerin